Гаазька конференція 1899 року
 Гаазька конференція 1907 року
 Гаазька конференція 1922 року
 Гаазька конференція з репарацій 1929—30.